Hyazinthkirchen sind Kirchengebäude, die dem heiligen Hyazinth von Polen oder dem heiligen Hyazinth von Caesarea geweiht sind.

Bekannte Hyazinthkirchen sind:

in Polen
 St. Hyazinth (Biskupice)
 Hyazinthkirche (Gliwice)
 St. Hyazinth (Gross Stein)
 St.-Hyazinth-Kirche (Słupsk)
 Hyazinth-Kirche (Stanowice)
 Hyazinthkirche (Warschau)

Weitere
 Saint-Hyacinthe-le-Confesseur (Saint-Hyacinthe), Kanada
 Basilika Sankt Hyazinth, Chicago, Vereinigte Staaten

Siehe auch 
 Hyazinthkloster (Nikaia) (historisch)

Liste (Kirchen nach Patrozinium)